Sergueï Mikhaïlovitch Makarov (en ), né le  à Tcheliabinsk en URSS est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il est le frère de Nikolaï Makarov.

Carrière de joueur 
Considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, comme le prouve sa nomination au Temple de la renommée de l'IIHF et au Temple de la renommée du hockey, il formait, avec ses compatriotes Vladimir Kroutov et Igor Larionov, la fameuse ligne KLM qui était l'arme principale de la domination de l'équipe d'URSS sur le plan international durant les années 1980. Avec cette équipe, il obtient deux titres olympiques, en 1984 et 1988, une médaille d'argent en 1980. À ceci s'ajoute sept titres mondiaux et une Coupe Canada.

En 1989, il obtient de son pays l'autorisation d'aller jouer en Ligue nationale de hockey chez les Flames de Calgary qui l'avaient choisi six ans avant au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1983. Sa distinction au trophée Calder, qui récompense la recrue de l'année, en 1990, est à l'origine d'une nouvelle règle, dite « règle Makarov », qui limite à  l'âge maximum pour remporter ce trophée.

Palmarès 
  Jeux olympiques d'hiver
 Jeux olympiques d'hiver de 1980
  Médaille d'argent
 Jeux olympiques d'hiver de 1984
  Médaille d'or
 Jeux olympiques d'hiver de 1988
  Médaille d'or
 Championnat du monde
  1979
  1981
  1982
  1983
  1985
  1986
  1987
  1989
  1990
 Coupe Canada
 Vainqueur en 1981

Distinction personnelle 
 Trophée Calder de la Ligue nationale de hockey en 1991
 8 fois nommé joueur d'URSS de l'année
 Il est admis au temple de la renommée de la Fédération internationale de hockey sur glace en 2001.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1976-1977|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS|| 11|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1977-1978|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS|| 36|| 18|| 13|| 31|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1978-1979|| CSKA Moscou|| URSS|| 44|| 18|| 21|| 39|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1979-1980|| CSKA Moscou|| URSS|| 44|| 29|| 39|| 68|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1980-1981|| CSKA Moscou|| URSS|| 49|| 42|| 37|| 79|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1981-1982|| CSKA Moscou|| URSS|| 46|| 32|| 43|| 75|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1982-1983|| CSKA Moscou|| URSS|| 30|| 25|| 17|| 42|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1983-1984|| CSKA Moscou|| URSS|| 44|| 36|| 37|| 73|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1984-1985|| CSKA Moscou|| URSS|| 40|| 26|| 39|| 65|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1985-1986|| CSKA Moscou|| URSS|| 40|| 30|| 32|| 62|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1986-1987|| CSKA Moscou|| URSS|| 40|| 21|| 32|| 53|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| CSKA Moscou|| URSS|| 51|| 23|| 45|| 68|| 50|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1988-1989|| CSKA Moscou|| URSS|| 44|| 21|| 33|| 54|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1989-1990|| Flames de Calgary|| LNH|| 80|| 24|| 62|| 86|| 55|| 6|| 0|| 6|| 6|| 0
|-
| 1990-1991|| Flames de Calgary|| LNH|| 78|| 30|| 49|| 79|| 44|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1991-1992|| Flames de Calgary|| LNH|| 68|| 22|| 48|| 70|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1992-1993|| Flames de Calgary|| LNH|| 71|| 18|| 39|| 57|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1993-1994|| Sharks de San José|| LNH|| 80|| 30|| 38|| 68|| 78|| 14|| 8|| 2|| 10|| 4
|-
| 1994-1995|| Sharks de San José|| LNH|| 43|| 10|| 14|| 24|| 40|| 11|| 3|| 3|| 6|| 4
|-
| 1996-1997|| Stars de Dallas|| LNH|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| HC Fribourg-Gottéron|| LNA|| 6|| 3|| 2|| 5|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0||0

| 519|| 322|| 388|| 710|| 290|| -|| -|| -|| -|| -

| 424|| 134|| 250|| 384|| 317|| 34|| 12|| 11|| 23|| 8

|1977|| URSS -20 ans||CM -20 ans ||7||4||4||8||4||
|-
|1978|| URSS -20 ans||CM -20 ans ||7||8||7||15||4||
|-
|1978|| URSS||CM ||10||3||2||5||5||
|-
|1979|| URSS||CM ||8||8||4||12||6||
|-
|1980|| URSS||JO ||7||5||6||11||2||
|-
|1981|| URSS||CM ||8||3||5||8||12||
|-
|1981|| URSS||Coupe Canada ||7||3||6||9||0||
|-
|1982|| URSS||CM ||10||6||7||13||8||
|-
|1983|| URSS||CM ||10||9||9||18||18||
|-
|1984|| URSS||JO ||7||3||3||6||6||
|-
|1984|| URSS||Coupe Canada ||6||6||1||7||4||Demi-finale
|-
|1985|| URSS||CM ||10||9||5||14||8||
|-
|1986|| URSS||CM ||10||4||14||18||12||
|-
|1987|| URSS||CM ||10||4||10||14||8||
|-
|1987|| URSS||Coupe Canada ||9||7||8||15||8||Finale
|-
|1988|| URSS||JO ||8||3||8||11||8||
|-
|1989|| URSS||CM ||10||5||3||8||8||
|-
|1990|| URSS||CM ||7||2||1||3||8||
|-
|1991|| URSS||CM ||8||3||7||10||6||

Références 

Naissance en juin 1958
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Tcheliabinsk
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Sharks de San José
Joueur des Stars de Dallas
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Gagnant du trophée Calder
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Champion olympique soviétique
Champion olympique de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée de l'IIHF
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Champion du monde de hockey sur glace
Récipiendaire de l'ordre du Drapeau rouge du Travail
Médaillé d'argent olympique soviétique
Attaquant de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey